miejscowości w Bułgarii:
 Christowci – wieś w obwodzie Gabrowo
 Christowci – wieś w obwodzie Wielkie Tyrnowo